ПВП (PVP): многозначный термин, аббревиатура.

ПВП 
 ПВП — правила визуальных полётов.
 ПВП — печь взвешенной плавки.
 ПВП — прибор вертикального проецирования.
 ПВП — пункт взимания платы (на платных автомагистралях).
 ПВП — поливинилпирролидон
 ПВП — поверхность второго порядка.

PVP 
 PVP () — параллельные векторные системы, класс многопроцессорных параллельных компьютерных систем, где в качестве ЦПУ используются несколько векторных процессоров.
 PVP (Polyvinylpyrrolidone) — химическое соединение.
 PVP () — лёгкая бронемашина компании Panhard General Defense.
 PvP (англ. Payment versus Payment) — системa PvP (платеж против платежа).
 PvP () — термин MMORPG.

См. также 

 PWP () — термин в фикрайтерстве.